Lepidophyllum är ett släkte av plattmaskar. Lepidophyllum ingår i familjen Steganodermatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Lepidophyllum